UVA steht als Abkürzung für:
 UV-A, Ultraviolettstrahlung des Sonnenlichts im Wellenlängenbereich von 315 bis 380 nm
 Umsatzsteuer-Voranmeldung
 Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Brasilien)
 The Unique Vehicle & Accessory Company Limited, später Laser Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

UVa steht als Abkürzung für:
 Universidad de Valladolid
 University of Virginia

UvA steht als Abkürzung für:
 Universität von Amsterdam

Uva ist der Familienname folgender Personen:
 Gonçalo Uva (* 1984), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 João Uva (* 1980), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Rita Sousa Uva (* 1972), portugiesische Schriftstellerin
 Vasco Uva (* 1982), portugiesischer Rugby-Union-Spieler

Uva steht für:
 Uva (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Uva (Sri Lanka), eine Provinz von Sri Lanka
 Uva (Vimioso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vimioso in Portugal
 Uva (Wyoming), Ort in den Vereinigten Staaten
 eine Siedlung in Russland, siehe Uwa

Siehe auch:

 Uvula

UVA